Шљака може бити:
 Згура
 Шљака (Ниш), градска четврт Ниша